Бата́лов (Бата́лова) — русская фамилия. Известные носители:

Баталов 
 Баталов, Александр Геннадьевич (род. 1963) — советский и российский хоккеист, российский тренер.
 
 Баталов, Амандык Габбасович (род. 1952) — казахстанский политический деятель.
 Баталов, Анатолий Афанасьевич (1941—2008) — советский и российский философ.
 
 Баталов, Апти Алдамович (род. 1956) — чеченский сепаратист.
 Баталов, Борис Васильевич (1938—1989) — советский учёный.
 Баталов, Валерий Гаязович (1946—2011) — украинский политик.
 Баталов, Вахад Алиевич (1961—2002) — российский правоохранитель.
 Баталов, Владимир Петрович (1906—1964) — советский актёр.
 Баталов, Григорий Михайлович (1915—1988) — Герой Советского Союза.
 Баталов, Игорь Адольфович (1967—2004) — подполковник, Герой Российской Федерации.
 Баталов, Леонид Ильич (1913—1989) — советский архитектор]
 Баталов, Николай Петрович (1899—1937) — советский актёр.
 
 Баталов, Талгат Дамирович (род. 1987) — театральный режиссёр.
 Баталов, Фёдор Алексеевич (1900—1941) — Герой Советского Союза.
 Баталов, Эдуард Яковлевич (род. 1935) — философ, учёный-американист.
 Баталов, Юрий Васильевич (род. 1939) — советский и казахстанский экономист.



См. также 
 Баталово
 Боталов
 Боталов (фамилия)
 Батталов

Примечания